Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1978 – 31. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZM). W sezonie 1978 po rozszerzeniu ligi, do rozgrywek pierwszej ligi przystąpiło dziesięć zespołów, natomiast w drugiej lidze walczyło siedem drużyn.

Zwycięzca najwyższej klasy rozgrywkowej (I Ligi) zostaje Drużynowym Mistrzem Polski na Żużlu w sezonie 1978. Obrońcą tytułu z poprzedniego sezonu jest Stal Gorzów, która triumfowała także w tym roku.

Pierwsza Liga

Druga Liga

Baraże

Bibliografia 
 

1978
1978 w sporcie żużlowym
1978 w polskim sporcie